Sede Apostólica puede referirse a:
 la Santa Sede, también conocida como Sede Apostólica, sede episcopal de Roma, fundada por el apóstol Pedro según la tradición cristiana;
 una sede apostólica, cualquier sede episcopal cuyo origen se remonta a uno de los apóstoles de Cristo.